Шоттмюллер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шоттмюллер, Гуго (1867—1936) — немецкий врач и бактериолог, профессор.
 Шоттмюллер, Ода (1905—1943) — танцовщица, скульптор, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».